Abdulla Shalal (1993. január 21. –) bahreini labdarúgó, a Riffa SC hátvédje.

További információk 
Transfermarkt profil

1993-ban született személyek
Élő személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek